Russian Winter 2013 (ros. Русская Зима) – halowy mityng lekkoatletyczny, który odbył się 3 lutego 2013 w stolicy Rosji – Moskwie.

Zawody należą do prestiżowego cyklu IAAF Indoor Permit Meetings w sezonie 2013.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
  
  
 

2013 w lekkoatletyce
2013 w Rosji
Lekkoatletyka w Rosji
Lekkoatletyka w Moskwie
Zawody sportowe w Moskwie